Název Petkovský potok má více objektů:

 Petkovský potok (přítok Klenice) – přítok Klenice od vsi Petkovy v okrese Mladá Boleslav
 Petkovský potok (přítok Topľi) – přítok řeky Topľa v okrese Vranov nad Topľou
 Petkovský potok (přírodní památka) – přírodní památka na Slovensku nad obcí Petkovce v okrese Vranov nad Topľou

Podobné názvy 
 Petkovský jarok – jarok, přítok Petkovského potoka v obci Petkovce v okrese Vranov nad Topľou